Kabinet-Schröder I, kabinet van de Bondsrepubliek Duitsland van 1998 tot 2002
Kabinet-Schröder II, kabinet van de Bondsrepubliek Duitsland van 2002 tot 2005

Personen
Schröder is een Duitse achternaam met de betekenis "snijder".
Allard Schröder (1946), Nederlands schrijver
Björn Schröder (1980), Duits wielrenner
Ernst Schröder (1841-1902), Duits wiskundige
Ferdel Schröder (1947), Belgisch politicus namens de PFF
Frank Groothof Schröder (1947), Nederlands acteur
Friedrich Schröder (1910-1972), Duits componist, dirigent en muziekuitgever
Gerco Schröder (1978), Nederlands springruiter
Gerhard Schröder (1910-1989), Duits politicus namens de CDU
Gerhard Schröder (1944), Duits politicus namens de SPD en bondskanselier
Jaap Schröder (1925-2020), Nederlands violist, dirigent en muziekpedagoog
Jan Schröder (1800-1885), Nederlands zeevaarder en Duits minister van Marine
Jan Schröder (wielrenner) (1941-2007), Nederlands wielrenner
Johan Schröder (1866-1935), Nederlands beeldhouwer
Johan Christiaan Schröder (1871-1938), Nederlands voetballer, cricket speler, journalist, hoofdredacteur van de Telegraaf
Johan Frederik Lodewijk Schröder (1774-1845), Duitse theoloog en wiskundige, die o.a. hoogleraar was in Utrecht
Johann Schröder (1600-1664), Duits arts en farmacoloog
Johann Caspar Schröder (1695-1759 floruit), Nederlands filoloog en leraar Latijn 
Marc Schröder (1971), Nederlands zakenman
Martin Schröder (1878-1954), Duits componist en dirigent
Martin Schröder (1931), Nederlands piloot en oprichter van Martinair
Sierk Schröder (1903-2002), Nederlands kunstschilder

Zie ook
Schreuder (doorverwijspagina)
Schroeder (doorverwijspagina)